Bagua es un topónimo peruano que puede referirse a:

Río Utcubamba, llamado históricamente río Bagua.
Bagua Grande, fundada como Santiago de Bagua en 1541, capital del distrito homónimo y de la provincia de Bagua en el departamento de Amazonas.
Bagua (llamada Bagua Chica o Bagua-Capital), fundada como San Pedro de Bagua Chico en 1561, capital del distrito de Bagua y de la provincia de Utcubamba en el departamento de Amazonas.
Distrito de Bagua, distrito de la provincia de Bagua.
Distrito de Bagua Grande, distrito de la provincia de Utcubamba.
Provincia de Bagua, provincia del departamento de Amazonas.

Véase también 
 pakua, pa kua, o ba gua, un símbolo de la filosofía china.
 pakua chang (en pinyin, bāguàzhǎng), un arte marcial chino.